Godfried Danneels (1933-2019), cardinal belge de l'Église catholique romaine, primat de Belgique,  de Malines,  de Malines-Bruxelles (1979).
 Gustave Danneels (1913-1976),  coureur cycliste belge.

Homonymie de patronyme